Ар'єж () може відноситися до:
 Ар'єж — річка на півдні Франції, права притока Гаронни.
 Ар'єж — департамент на півдні Франції, один з департаментів регіону Південь — Піренеї.